Deux personnalités portent le nom Étienne Montgolfier :
 Étienne Montgolfier (1712-1791), supérieur des sulpiciens de Montréal et évêque de Québec ;
 Jacques-Étienne Montgolfier (1745-1799), souvent appelé Étienne Montgolfier, l'un des frères Montgolfier, neveux du précédent.